Kindy (entreprise)